Jeison Palacios (Carepa, Antioquia, Colombia, 20 de marzo de 1994) es un futbolista colombiano. Juega de defensa y actualmente milita en Pafos de la Primera División de Chipre.

Clubes

Enlaces externos 
 Ficha en Soccerway

Nacidos en Carepa
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Itagüí Leones
Futbolistas de la Alianza Petrolera
Futbolistas del Atlético Bucaramanga
Futbolistas del Cúcuta Deportivo
Futbolistas del Independiente Santa Fe
Futbolistas del Pafos FC